Rahon – comune francese nel dipartimento del Doubs
 Rahon – comune francese nel dipartimento del Giura
 Rahon – città indiana nello stato del Punjab